E471 – additivo alimentare
 E471 – strada europea
 E.471 – locomotiva elettrica italiana